{{Карточка футбольной лиги
| название = Чемпионат Беларуси по пляжному футболу
| логотип = 
| основан = 2008
| страна = 
| международные = Кубок европейских чемпионов
| выбывание в = 
| кол-во команд = 8 команд
| действующий чемпион = Гродно
| наиболее титулован = БАТЭ (Борисов)  (5 раз)| сайт = Сайт БФПФ
| текущий сезон = 
}}

Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу — главное ежегодное клубное соревнование Белоруссии по пляжному футболу. Чемпионат проводится с 2008 года.

 Команды по сезонам 

 2008 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2008Кол-во команд: 7, кол-во городов: 5.

 2009 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2009Кол-во команд: 8, кол-во городов: 7.

 2010 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2010Кол-во команд: 8, кол-во городов: 7.

 2011 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2011Кол-во команд: 8, кол-во городов: 8.

 2012 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2012Кол-во команд: 8, кол-во городов: 8.

 2013 
 Основная статья: Чемпионат Белоруссии по пляжному футболу 2013''
Кол-во команд: 6, кол-во городов: 6.

Призёры чемпионатов

Титулы по клубам

Участники 

<div id="1">1 В 2009 году после первого этапа команда «Старт» перебазировалась из Лиды в Минск.

Условные обозначения
1 – Чемпион
2 – 2 место
3– 3 место
 •  — Снялась
 ×  — Не участвовала

См. также 
 Кубок Белоруссии по пляжному футболу
 Суперкубок Белоруссии по пляжному футболу

Ссылки 
 Пляжный футбол на mini.football.by
 Ассоциация Федерация Пляжного Футбола

Беларусь
Пляжный футбол в Белоруссии